Grootte of omvang van iets:
Kledingmaat
Schoenmaat
zie ook Meten
zie ook Afmeting (doorverwijspagina)
Natuurkundige eenheid
Maat (wiskunde), afbeelding die een volume of grootte of kans toekent aan een gegeven verzameling en nog voldoet aan enkele andere eigenschappen
 Maat (hooiland)
Maat (muziek), manier om een muziekstuk ritmisch in te delen
Maät, godin uit de Egyptische oudheid
Persoon waarmee men samenwerkt:	
vriend
in de scheepvaart (Engels mate): assistent, helper, plaatsvervanger, bijvoorbeeld koksmaat, stuurmansmaat. Met maat zonder meer wordt de kapiteinsmaat bedoeld, dus de stuurman.	
Bij kaartspellen zoals bridge, klaverjas: partner, de persoon waarmee men een team vormt

Personen:
Albert Jan Maat (1953), Nederlands politicus
Boudewijn Maat, Nederlands honkballer
Ferry Maat (1947), Nederlands diskjockey
Robert Maat, Nederlands honkballer
Jaloe Maat (1965), Nederlands actrice

Zie ook 
De Maat (doorverwijspagina)
Van der Maat (doorverwijspagina)